The Sims 3: World Adventures (The Sims 3: Volta ao Mundo no Brasil e Os Sims 3: Aventuras no Mundo em Portugal) é o primeiro pacote de expansão do jogo eletrônico de simulação de vida The Sims 3. Foi anunciado no site do The Sims 3 em agosto de 2009, e teve seu lançamento na América do Norte em 18 de novembro de 2009, 19 de novembro de 2009 no Brasil e 20 de novembro de 2009 na Europa.

O pacote de expansão se concentra em viajar para várias áreas de maneira semelhante às expansões anteriores The Sims: Em Férias e The Sims 2: Bon Voyage. Os Sims podem viajar para versões simplificadas da França, China e Egito. Nesses locais, os Sims podem participar de aventuras para ganhar recompensas e benefícios. Os Sims também podem subir de nível em novas habilidades: fotografia, artes marciais e fabricação de néctar. Além disso, o pacote de expansão oferece novos objetos, eventos sociais, desejos e oportunidades.

A recepção antecipada do pacote de expansão foi positiva, com o pacote de expansão ganhando uma classificação Metacritic de 81.

Jogabilidade 

Os jogadores criam seus Sims e os controlam ao longo de suas vidas. Os jogadores são capazes de gerenciar vários aspectos da vida de um sim, incluindo carreiras, habilidades e relacionamentos. A jogabilidade de World Adventures permanece praticamente inalterada em relação ao original.

O World Adventures expande o The Sims 3, permitindo que os jogadores levem Sims a locais simulados do Egito, França e China. Os Sims podem se envolver em atividades culturais, dependendo da localização. No Egito, os sims podem visitar pirâmides e encantar cobras; na China, os Sims podem lançar fogos de artifício, bem como aprender artes marciais, e na França, os Sims podem se envolver na produção de néctar. A quantidade de tempo que um sim pode permanecer em um local depende do nível de visto.  Este nível é aumentado ao participar de várias aventuras.

A jogabilidade principal de World Adventures gira em torno da capacidade de participar de várias missões conhecidas como aventuras. Uma aventura consiste em vários objetivos interligados em uma linha de história. Os objetivos típicos incluem explorar várias tumbas, encontrar objetos de valor e socializar com outros Sims. Ao explorar tumbas, os Sims devem navegar por vários obstáculos para desbloquear salas diferentes. Inicialmente, a tumba inteira está escondida em uma névoa de guerra que desaparece quando o Sim entra em cada quarto. As tumbas contêm vários elementos de resolução de quebra-cabeças, como armadilhas, buracos de mergulho e interruptores no chão.

Além disso, o pacote de expansão inclui um elemento complexo de construção de tumbas que pode ser acessado usando as ferramentas de depuração do jogo. Os jogadores são capazes de adicionar objetos específicos do jogo às suas tumbas, bem como definir vários mecanismos de causa e efeito.

O World Adventures adiciona três habilidades que fornecem novos objetivos e desafios aos jogadores. A habilidade das artes marciais é inicialmente aumentada pela prática com bonecos de treinamento. Quando um limite de habilidade é atingido, os Sims podem quebrar madeira e outros objetos colocados em dois blocos. Os Sims podem participar de torneios para aumentar sua classificação. O nível de habilidade de um Sim é representado visualmente por vários cintos que um Sim usa em seu uniforme.

A habilidade de fazer néctar é aumentada espremendo várias frutas em um fabricante de néctar. A qualidade do néctar é baseada na qualidade das frutas individuais, bem como no estado do fabricante do néctar. O valor do néctar pode ser aumentado permitindo que as garrafas envelheçam em uma adega de néctar.

A habilidade fotográfica é baseada em tirar fotos com uma câmera de mão. As fotos são tiradas usando um ponto de vista em primeira pessoa. O jogo pode detectar o assunto de uma fotografia. O jogo fornece metas para o jogador na forma de listas de assuntos para o sim fotografar. Além disso, os jogadores podem escolher vários estilos, como panorama e sépia.

A criatura que aparece na capa do jogo é uma múmia, que possui várias habilidades, como não ter que dormir. Eles também podem ser encontrados em tumbas, onde o jogador pode ser amaldiçoado.

Há também uma nova ferramenta de porão, que pode ser usada para fazer porões adequados sem ter que passar por todos os tipos de operações terrestres complicadas. Esses porões podem ter quatro níveis subterrâneos, além dos cinco acima.

Desenvolvimento 
The Sims 3: World Adventures foi anunciado pela primeira vez em 3 de agosto de 2009. Um pacote de expansão para The Sims 3 foi visto como inevitável dado o número produzido para The Sims e The Sims 2. Em particular, os temas de animais de estimação, áreas centrais e férias transportados em ambos os jogos levam algumas pessoas a supor que eles seriam incluídos em pacotes de expansão futuros. Em 2 de novembro de 2009, foi anunciado que o pacote de expansão tinha se tornado ouro.

Durante uma entrevista, a produtora Lyndsay Pearson disse que as locações do mundo real eram uma atração para seus jogadores e que os usuários estavam criando prédios famosos a troca. O pacote de expansão representou uma extensão desse desejo.  Ela também afirmou que as inovações presentes no pacote de expansão não poderiam ter sido alcançadas antes.

Foi anunciado que conteúdo online exclusivo seria disponibilizado na The Sims 3 Store quando o pacote de expansão fosse lançado. Isso é visto como um incentivo extra para os jogadores comprarem o jogo.  Lyndsay Pearson também afirmou que, ao criar o pacote de expansão, eles estão adicionando conteúdo que não pôde ser enviado pela loja. US$10 (£6) em crédito também foram oferecidos para as pessoas que comprarem o pacote de expansão.

Além disso, versões móveis foram lançadas para iOS e telefones celulares.

Música 
A partitura de The Sims 3: World Adventures foi composta por Steve Jablonsky, que já havia composto a partitura de The Sims 3. Ele gravou sua partitura com um conjunto de cordas e sopros de 35 peças no Eastwest Studios em Hollywood.

Em 18 de agosto de 2009, foi revelado que Nelly Furtado, Pixie Lott, Stefanie Heinzmann, Matt & Kim e The Young Punx estariam gravando músicas em Simlish para o pacote de expansão. Então, em 13 de outubro de 2009, mais artistas foram anunciados.

Audrye Sessions – "Turn Me Off"
Broken Heart College – "Na Na Na"
Esmée Denters – "Outta Here"
Fefe Dobson – "I Want You"
Friday Night Boys – "Can't Take That Away"
Nelly Furtado – "Manos al Aire"
Stefanie Heinzmann – "No One (Can Ever Change My Mind)"
Pixie Lott – "Mama Do"
Madina Lake – "Lets Get Outta Here"
Manchester Orchestra – "I've Got Friends"
Matt & Kim – "Daylight"
Katie Melua – "If the Lights Go Out"
MeTalkPretty – "Wake Up, Wake Up"
Natalie Portman's Shaved Head – "Me + Yr Daughter"
Hot Chelle Rae – "Say"
LeAnn Rimes – "You've Ruined Me"
Cassie Steele – "Summer Nights"
Young Punx – "Juice and Sim"

Recepção 

A recepção inicial para este pacote de expansão foi amplamente positiva. A GamePro argumentou que o único recurso ruim do pacote de expansão era ser capaz de fazer os jogadores perderem várias horas no jogo viciante. Steve Butts da IGN criticou a jogabilidade baseada em aventura e a dificuldade de ter férias em família, no entanto, ele concluiu: "Espero que o World Adventures estabeleça o padrão para futuras expansões Sims."

World Adventures foi listado em sétimo lugar em uma lista dos dez jogos para PC mais vendidos (pacote de expansão) de 2009, de acordo com os gráficos de vendas NPD. The Sims 3 foi listado como o jogo mais vendido de 2009.

Ligações externas 
 Site oficial brasileiro
 Site oficial português

The Sims
World Adventures
Jogos eletrônicos de 2009
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos para iOS
Jogos eletrônicos de simulação de vida
Jogos para macOS
Jogos eletrônicos de simulação social
Pacotes de expansão de jogos eletrônicos
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos eletrônicos com protagonistas de gênero selecionável
Jogos eletrônicos ambientados na China
Jogos eletrônicos ambientados no Egito
Jogos eletrônicos ambientados na França
Jogos para Windows